Пермане́нтный макия́ж (от  «постоянный»), также татуаж, контурный макияж, микропигментация, дермопигментация — внедрение специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж. С помощью перманентного макияжа возможно улучшить форму бровей, губ, век, создать цветокоррекцию овала лица, имитировать румянец на щеках, осветлить тёмные круги под глазами и многое другое. Также методика перманентного макияжа применяется для коррекции послеоперационных шрамов, камуфляжа ожогов, реконструктивных пластических операций, камуфляжа витилиго, создание рисунка в области алопеции бровей или других участков на лице и голове. Обычно глубина прокола составляет .

Часто через месяц после первоначального нанесения перманентного макияжа проводится коррекция, так как только у  клиентов достигается желаемая яркость проявления пигмента. С годами перманентный макияж тускнеет.

Согласно ряду источников перманентный макияж начал носиться в начале 1900-х годов в Великобритании, у его истоков стояли тату-мастера Сазерленд Макдональд и Джордж Барчетт. Начиная с 1920-х годов стало популярно в США.

Виды перманентного макияжа 
На сегодняшний день существует два способа нанесения перманентного макияжа:

1) Аппаратный татуаж — выполняется с помощью специального аппарата, в котором иглу (или иглы различной конфигурации) приводит в движение электромотор.
Данный вид перманентного макияжа является наиболее безопасным методом коррекции бровей и выполняется в основных техниках:
 Пудровое напыление (использование одного цвета, плавный переход от конца брови к началу).
 Волосковая техника (комбинация нежных и темных тонов, дает визуальный 3D-объем и выгодно подчеркивает даже слишком светлые брови без ущерба натуральности).
 Смешанная техника (включает сочетание волосковой техники и пудрового напыления)

Аппаратный татуаж является самым безопасным методом нанесения. Большинство мастеров работают данной техникой и предостерегают клиентов от ручных техник татуажа.

2) Ручной татуаж (от ) — выполняется иглой (или иглами различной конфигурации), закрепляемой в специальную ручку-держатель — манипулу, приводится в движение рукой специалиста, путем прорисовки каждого волоска.
 Волосковая техника нанесения — наиболее сложный вид татуажа, требующий от мастера высокого профессионального уровня. Мастер контролирует, цвет, наклон и толщину прорисованных волос. Из-за специфических особенностей кожи данная методика требует от мастера максимального сосредоточения, так-как от типа кожного покрова зависит на сколько глубоко необходимо проникать пигменту и каким должен быть уход за татуажем.
 Теневая техника — создает эффект бархата, за счет пикселизации пигмента в кожных покровах.

Ручной волосковый метод (микроблейдинг) является более травматичным, в сравнении с аппаратным, и больше подходит для людей с азиатским типом кожи.

Пигменты для перманентного макияжа 
Пигменты для перманентного макияжа — это красители, предназначенные для введения в верхние слои дермы человека для коррекции врожденных пороков кожи или предоставления дополнительной красоты. Цвет вводится с помощью специальной иглы, вставленной в роторную или индукционную машинку. Такая процедура называется перманентный макияж и подходит он для бровей, для век, для губ и даже для ареолы. Также существует ручная техника введения краски в кожу, называется она — микроблейдинг. Такая процедура является более травматичной, в сравнении с аппаратной, и больше подходит для людей с азиатским типом кожи. Краска для перманентного татуажа имеет густую, кремообразную консистенцию и мягко воздействует на кожу, не вызывая раздражения. Уникальная формула вещества гарантирует высокую устойчивость раствора в течение длительного времени после введения его в слой кожи.

Запреты 

В апреле 2022 года, вскоре после вступления Сердара Бердымухамедова в должность президента Туркменистана, в стране были запрещены многие косметические процедуры, в том числе, татуаж губ. Оказавших подобные услуги может ожидать штраф в разделе 500–1000 манатов либо 15 суток ареста; женщин, нарушивших запрет и воспользовавшихся такими услугами, ожидает штраф в размере 300–500 манатов. Сообщается, что правоохранительные органы останавливают автомобили для проверки внешнего вида пассажиров. В результате подобных ущемлений в Туркмении стали массово закрываться маникюрные салоны и салоны красоты.

См. также 
 Макияж
 Татуировка
 Модификации тела

Примечания 

Декоративная косметика
Татуировка